Владимир Петрович Кондратьев
 Кондратьев, Владимир Петрович (1867—1952) — русский архитектор.
 Кондратьев, Владимир Петрович (род. 1947) — советский и российский тележурналист.